Rådhusplatsen kan syfta på:

Rådhusplassen, Oslo – en plats i Oslo belägen söder om Rådhuset 
Rådhuspladsen – ett centralt beläget torg i Köpenhamn
Rådhusplatsen, Riga – en plats i Riga

Se även 
Rådhustorget